Lecas est un patronyme porté notamment par :

 Gérard Lecas (né en 1951), écrivain de roman policier, traducteur et scénariste français ;
 Jean-Claude Lecas (né en 1953), acteur français.